Tuttle steht für:
 Tuttle (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Tuttle Verlag, Verlag in Rutland, Vermont, und Tokio, Japan

Tuttle ist der Name oder Namensbestandteil folgender nach Horace Parnell Tuttle benannter Himmelskörper:
 (5036) Tuttle, Asteroid des Hauptgürtels
 8P/Tuttle, kurzperiodischer Komet
 55P/Tempel-Tuttle, kurzperiodischer Komet
 109P/Swift-Tuttle, kurzperiodischer Komet

Tuttle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tuttle (Arkansas)
 Tuttle (Kalifornien)
 Tuttle (Kentucky)
 Tuttle (North Dakota)
 Tuttle (Oklahoma)
 Tuttletown, Kalifornien

Siehe auch:
 Tuttle Cove, Bucht von Amsler Island, Palmer-Archipel, Antarktis
 Tuttle Township, verschiedene Townships in den Vereinigten Staaten: 
 Tuttell Point, Landspitze von Heald Island, Viktorialand, Antarktika